El término chamorro hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Etnografía 
 El pueblo chamorro, un pueblo indígena de las Islas Marianas.
 El idioma chamorro hablado por ese pueblo.

Biología
 El nombre común de la planta Triticum aestivum.

Geografía
 Chamorro (Las Marías), una localidad de Puerto Rico.